Le Souimanga de Bohol (Aethopyga decorosa) est une espèce de passereaux appartenant à la famille des Nectariniidae.

L'espèce est endémique de l'île de Bohol aux Philippines.

Références externes 

 
 
  
  

Nectariniidae
Oiseau endémique des Philippines
Faune endémique de Bohol